Torsslow ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Torsslow (1838–1909), schwedischer Schauspieler, Opernsänger (Tenor/Bariton) und Landschaftsmaler
 Sara Torsslow (1795–1859), schwedische Schauspielerin
 Ulrik Torsslow (1801–1881), schwedischer Schauspieler und Theaterdirektor